Глухово — топоним.

Польша 
 Глухово — деревня в гмине Хелмжа Торуньского повята Куявско-Поморского воеводства.
 Глухово-Виндак — деревня в гмине Хелмжа Торуньского повята Куявско-Поморского воеводства.

Россия

Владимирская область 
 Глухово — село в Собинском районе.

Ивановская область 
 Глухово — деревня в Вичугском районе.
 Глухово — деревня в Кинешемском районе.

Калужская область 
 Глухово — деревня в Медынском районе.

Костромская область 
 Глухово — деревня в Галичском районе.
 Глухово — упразднённая деревня в Октябрьском районе Костромской области.

Ленинградская область 
 Глухово — деревня в Ломоносовском районе.
 Глухово (Лесопитомник) — посёлок в Ломоносовском районе.

Московская область 
 Глухово — деревня в городском округе Красногорск.
 Глухово — деревня в Рузском районе.
 Глухово — деревня в сельском поселении Синьковское Дмитровского района.
 Глухово — деревня в городском поселении Яхрома Дмитровского района.
 Глухово — микрорайон города Ногинск. До 1917 года — село Богородского уезда.

Нижегородская область 
 Глухово — село в Воскресенском районе.
 Глухово — село в Дивеевском районе.

Новгородская область 
 Глухово — деревня в Батецком районе.
 Глухово — деревня в Окуловском районе.

Псковская область 
 Глухово — деревня в Локнянском районе.
 Глухово — деревня в Новоржевском районе.
 Глухово — деревня в Пушкиногорском районе.

Смоленская область 
 Глухово — деревня в Угранском районе.
 Глухово — деревня в Смоленском районе.

Татарстан 
 Глухово — деревня в Высокогорском районе.

Тверская область 
 Глухово — деревня в Кесовогорском районе.
 Глухово — деревня в Кимрском районе.
 Глухово — деревня в Высоковском сельском поселении Торжокского района. 
 Глухово — деревня в Осташковском сельском поселении Торжокского района.

Удмуртия 
 Глухово — деревня в Сарапульском районе.

Челябинская область 
 Глухово — деревня в Аргаяшском районе, упразднена в 1966 году.

Ярославская область 
 Глухово — деревня в Угличском районе.
 Глухово — деревня в Ярославском районе.

Украина 
 Глухово — село в Полтавском районе Полтавской области.

См. также 
 Глухов (значения)
 Глухово-1
 Глухово-2
 Сельское поселение «Деревня Глухово»

Примечания